De la Terre à la Lune peut désigner :
 De la Terre à la Lune, roman de Jules Verne paru en 1865 ;
 De la Terre à la Lune, un film américain de Byron Haskin sorti en 1958 et inspiré des romans de Jules Verne.
 De la Terre à la Lune, feuilleton télévisé sur la course à la Lune diffusé en 1998.
 une épreuve du jeu Fort Boyard.

Voir aussi